Росно
 Росно — село в Великотырновской области Болгарии;
 Росно — деревня в Псковской области России (Куньинский район).

См. также 
 РОСНО — страховая компания в России